У́лица Кавка́з — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Улица Кавказ — улица в Калуге
 Улица Кавказ — улица в Майкопе
 Улица Кавказ — улица в Пензе

См. также 

 Кавказская улица
 Улица Новый Кавказ — улица в Пензе
 Кавказ